Geografie
Vera (Almería), een gemeente en een gelijknamige plaats in de Spaanse provincie Almería
Vera (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santa Fe
Vera (Mato Grosso), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Vera (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Vera (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Bera (Navarra) (Spaans: Vera de Bidasoa), een gemeente in de Spaanse regio Navarra

Personen
Billy Vera (1944), artiestennaam van William Patrick McCord, Amerikaans zanger en songwriter
Carlos Alfredo Vera Rodríguez (1976), Ecuadoraans voetbalscheidsrechter
Danny Vera (1977), artiestennaam van Danny Polfliet, Nederlands zanger en songwriter
Enrique Daniel Vera Torre (1979), Paraguayaans voetballer
Francisco Miguel Vera González (1994), Paraguayaans voetballer
Franciscus Wilhelmus Maria Vera (1949), Nederlands bioloog en natuurbeschermer
Jaime Vera (1963), Chileens voetballer en voetbalcoach
Jose Vera (1888–1956), Filipijns politicus

Overige
Vera (Groningen), een popcentrum in de stad Groningen, voordien een studentenvereniging
Vera (film), een korte film uit 2008
Vera (televisieserie), een Engelse televisiereeks
Vera (toneelstuk), een toneelstuk van Oscar Wilde
Vera (voornaam), een meisjesnaam
Vera, een overkoepelend orgaan voor studentenverenigingen in Delft, zie Verenigingsraad Delft

Zie ook
Veracruz (Vera Cruz)